Jaycee John "Ronaldo" Okwunwanne (Lagos, 1985. október 8. –) bahreini válogatott nigériai labdarúgó, a katari élvonalbeli Al-Harítiját csatára.

További információk 

 

1985-ben született személyek
Bahreini labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek